Dieser Artikel behandelt die Norwegische Fußballnationalmannschaft der Frauen bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2019 in Frankreich. Norwegen nahm zum achten Mal an der Endrunde teil und gehört damit zusammen mit Deutschland und Schweden zu den drei europäischen Mannschaften, die sich immer qualifizieren konnten. Die Mannschaft schied im Viertelfinale aus und verpasst damit die Olympischen Spiele 2020.

Qualifikation 
Gegner in der Qualifikation waren Irland, Europameister Niederlande, Nordirland und die Slowakei. Der Gruppensieger konnte sich direkt qualifizieren, der Gruppenzweite wäre für die Play-off-Spiele um einen weiteren WM-Startplatz qualifiziert, wenn er einer der vier besten Gruppenzweiten wäre.

Die Norwegerinnen waren 2017 bei der Europameisterschaft erstmals ohne Torerfolg geblieben und als Gruppenletzte ausgeschieden. Danach hatte Ada Hegerberg, 2018 als erste Spielering mit dem Ballon d’Or ausgezeichnet, ihre Nationalmannschaftskarriere beendet. In die Qualifikation starteten sie mit einem 4:1-Sieg gegen Nordirland und einem 6:1 gegen die Slowakei. Dann verloren sie aber beim vermeintlich stärksten Rivalen Niederlande mit 0:1, wobei das Tor erst in der Schlussminute fiel. Durch vier weitere Siege bleiben sie aber weiter im Rennen. Im letzten Spiel trafen sie dann auf die bis dahin führenden Niederländerinnen, die aber beim Heimspiel gegen Irland nur ein torloses Remis erreicht hatten. Damit würde ein Sieg gegen die Europameisterinnen die direkte Qualifikation bedeuten, wogegen für die Niederländerinnen ein Remis ausreichend wäre um Gruppensieger zu werden. Nach sechs Spielminuten stand es bereits 2:0 für die Norwegerinnen und da den Niederländerinnen lediglich noch der Anschlusstreffer gelang, zogen die Norwegerinnen noch vorbei und qualifizierten sich direkt für die WM-Endrunde. Als beste Gruppenzweite erreichten die Niederländerinnen aber die Playoffs der vier besten Gruppenzweiten und qualifizierten sich letztlich auch noch für die WM-Endrunde.

Insgesamt wurden 22 Spielerinnen eingesetzt, von denen 14 schon im Kader für die EM 2017 standen. Von diesen machten acht Spielerinnen alle acht Spiele mit. Die meisten Tore für die norwegische Mannschaft erzielte Lisa-Marie Utland (7). Es folgten Caroline Graham Hansen mit 6 und Guro Reiten mit 4 Toren. Insgesamt erzielten sieben norwegische Spielerinnen in der Qualifikation 22 Tore.

Spiele

Gruppenphase

Vorbereitung 
Zur Vorbereitung auf die WM spielten die Norwegerinnen Anfang Oktober gegen Schweden und verloren in Helsingborg mit 1:2. Im November reisten sie  erstmals nach Japan, wo sie gegen den Ex-Weltmeister mit 1:4 verloren. Am 17. Januar 2019 siegten sie in La Manga gegen WM-Neuling Schottland mit 3:1 und verloren am 22. dort noch gegen Kanada mit 0:1. Ende Februar/Anfang März nahm Norwegen wieder am Algarve-Cup teil und traf nach Siegen gegen Dänemark (2:1) und China (3:1) im Finale auf Polen. 21 Jahre nach dem letzten Titelgewinn konnten die Norwegerinnen durch ein 3:0 zum fünften Mal den Algarve-Cup gewinnen. Am 5. und 9. April fanden zwei Spiele in Marbella gegen Ozeanienmeister Neuseeland statt, wovon das erste unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit 1:0 gewonnen und das zweite mit 0:1 verloren wurde. Am 2. Juni spielten die Norwegerinnen in Amiens erstmals gegen WM-Neuling Südafrika und gewannen mit 7:2.

Kader 
Am 2. Mai wurde der Kader für die WM bekannt gegeben.

Auslosung 

Für die am 8. Dezember 2018 stattgefundene Auslosung der WM-Gruppen war Norwegen aufgrund der Platzierung in der FIFA-Weltrangliste vom 7. Dezember 2018 Topf 2 zugeteilt. Die Mannschaft konnte somit in den Gruppenspielen auf Weltmeister USA, Deutschland oder Gastgeber Frankreich treffen. Letztlich wurde die Mannschaft der Gruppe A des Gastgebers zugelost, wo sie zudem auf Afrikameister Nigeria und Südkorea treffen werden.

Gegen Frankreich ist die Bilanz in 20 Spielen mit acht Siegen, sieben Remis und fünf Niederlagen positiv. Bei Weltmeisterschaften trafen beide einmal aufeinander: 2003 gewannen die Norwegerinnen im Auftaktspiel mit 2:0. Das letzte Spiel zwischen beiden endete kurz vor der EM 2017 unentschieden 1:1. Gegen Nigeria gab es bisher drei Siege, darunter ein 8:0 im ersten Gruppenspiel bei der WM 1995 auf dem Weg zum WM-Sieg. Für Nigeria ist dies eine der drei höchsten Niederlagen – zudem verloren sie noch gegen Deutschland und Gruppengegner Frankreich mit 0:8. Das letzte Spiel gegen Nigeria im August 2003 wurde aber nur noch knapp mit 3:2 gewonnen. Gegen Südkorea gab es auch erst drei Spiele. Das erste wurde bei der WM 2003 im letzten Gruppenspiel mit 7:1 gewonnen. Beim Vier-Nationen-Turnier 2013 gab es ein 2:0. Das letzte Spiel zwischen beiden, das Spiel um Platz 7 beim Algarve-Cup 2018 wurde nach torlosen 45 Minuten wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgebrochen und wird daher in den Länderspielstatistiken nicht geführt.

Gruppenspiele

K.o.-Runde

Auszeichnungen 
 Caroline Graham Hansen: Spielerin des Spiels gegen Südkorea und Australien
 Guro Reiten: Spielerin des Spiels gegen Nigeria

Einzelnachweise 

Norwegen
2019